At Karben bezeichnet:
 das Amt Karben in Ostpreußen
 synonym das Amt Großkarben im Großherzogtum Hessen